{{Infobox voetbalclub
| clubnaam      = FC Utrecht – seizoen 2016/17
| volledigenaam = Football Club Utrecht
| afbeelding    = Stadion FC Utrecht - Bunnikside.jpg
| onderschrift  = Stadion Galgenwaard
| bijnaam       = 
| opgericht     = 1 juli 1970
| plaatsnaam    = Utrecht
| stadion       = Stadion Galgenwaard
| complex       = Sportcomplex Zoudenbalch
| capaciteit    = 23.750
| voorzitter    =  Wilco van Schaik
| trainer       =  Erik ten Hag
| competitie    =  Eredivisie KNVB beker
| sponsor       = Zorg van de Zaak
| pattern_la1=_utrecht1617h|pattern_b1=_utrecht1617h|pattern_ra1=_utrecht1617h|pattern_sh1=_utrecht1617h|pattern_s1=_utrecht1617h
| leftarm1=FF0000|body1=FF0000|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=FF0000
| pattern_la2=_utrecht1617a|pattern_b2=_utrecht1617a|pattern_ra2=_utrecht1617a|pattern_sh2=_utrecht1617a|pattern_s2=_utrecht1617a
| leftarm2=000000|body2=FF6600|rightarm2=FF6600|shorts2=000000|socks2=000000
| titelDerdeShirt=Derde tenue
| pattern_la3=_utrecht1617t|pattern_b3=_utrecht1617t|pattern_ra3=_utrecht1617t|pattern_sh3=_utrecht1617t|pattern_s3=_utrecht1617t
| leftarm3=00a5e4|body3=00a5e4|rightarm3=00a5e4|shorts3=00a5e4|socks3=006997
| geldig        = 2016/17
| resultatenHuidig = FC Utrecht in het seizoen 2016/2017
| vorig_seizoen         = 2015/16
| volg_seizoen          = 2017/18
}}
In het seizoen 2016/2017 komt FC Utrecht''' uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB beker.

Selectie 2016/17

Aangetrokken

Vertrokken

Statistieken 

- * alleen punten uit de competitie berekend.

Overall

Uitslagen/programma Eredivisie

Thuiswedstrijden FC Utrecht

Uitwedstrijden FC Utrecht 

 Zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden eerst het aantal doelpunten van FC Utrecht.

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk 2016/17

Eredivisie 2016/17

Augustus (Speelronde 1 t/m 4)

September (Speelronde 5 t/m 7)

Oktober (Speelronde 8 t/m 11)

November (Speelronde 12 t/m 14)

December (Speelronde 15 t/m 17)

Januari (Speelronde 18 t/m 20)

Februari (Speelronde 21 t/m 24)

Maart (Speelronde 25 t/m 27)

April (Speelronde 28 t/m 32)

Mei (Speelronde 33 t/m 34)

Play-offs Europa League 2016/17

<div style="background:#AFEEEE"> Play-offs Europa League

KNVB Beker 2016/17

<div style="background:#AFEEEE"> Beker

Doelpuntenmakers

Toeschouwers 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC